Janka může být:

příjmení
 Carlo Janka (* 1986) – švýcarský sportovec, alpský lyžař
 Emil Janka (1894–1952) – německý právník a politik NSDAP, v letech 1941–1945 starosta města Cheb
 Otto Janka (1930–2009) – český skaut, publicista a spisovatel
 Robert Janka (1914–1989) – silniční motocyklový závodník
 Walter Janka (1914–1994) – německý publicista

rodné jméno
 Janka Bryl (1917–2006) – běloruský spisovatel a překladatel
 Janka Buršáková (* 1957) – slovenská televizní herečka
 Janka Maur (1883–1971) – běloruský spisovatel
 Janka Kupala (1882–1942) – běloruský básník a spisovatel
 Ahmed Janka Nabay – hudebník ze Sierra Leone

jiný význam
 Janka (řeka) – polská řeka
 Janka (přítok Dysny) - běloruská říčka
 Janka (seriál) – polsko-německý seriál z roku 1990
 Janka Radotín, a.s. – strojírenský podnik v Praze-Radotíně
 měřítko tvrdosti dřeva
 domácká podoba ženského křestního jména Jana

Podobná slova 
 Janko
 Janek

Obourodá jména